Un amore senza fine – romanzo di Douglas Kennedy
Un amore senza fine – film del 1958 diretto da Luis Knaut e Mario Terribile
Un amore senza fine (Endless Love) – film del 2014 diretto da Shana Feste